Bahía Honda – baia della Penisola de la Guajira (Colombia)
 Bahía Honda – comune della provincia di Pinar del Río (Cuba)
 Bahía Honda – comune della provincia di Los Santos (Panama)
 Bahía Honda – comune della provincia di Veraguas (Panama)